Radoišće je naseljeno mjesto u Republici Hrvatskoj u Zagrebačkoj županiji.

Zemljopis 

Administrativno je u sastavu grada Svetog Ivana Zeline. Naselje se proteže na površini od 8,13 km².

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine u Radoišću živi 295 stanovnika i to u 100 kućanstava. Gustoća naseljenosti iznosi 36,29 st./km².

Izvori

Naselja u Zagrebačkoj županiji